Pinkham Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pinkham Island (Cumberland County, Maine)
 Pinkham Island (Kennebec County, Maine)
 Pinkham Island (Washington County, Maine)
 Pinkham Island (Massachusetts)